Stati Uniti d'America
 Grace Church – chiesa di Ca Ira, nella Virginia
 Grace Church – chiesa di New York, nell'omonimo stato
 Grace Church – chiesa di Providence, nel Rhode Island